U-102 – niemiecki okręt podwodny typu U-57 z okresu I wojny światowej
 U-102 – nieukończony austro-węgierski okręt podwodny typu U-101 z okresu I wojny światowej
 U-102 – niemiecki okręt podwodny typu VIIB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-102 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-102 – niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich